Majšperk (gemeente), een gemeente in Slovenië
Majšperk (plaats), een plaats in deze gemeente